475 км, 475-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 475 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 170926
 475 км — пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 692455